

Мелроуз-Парк — селище, штат Іллінойс
 Мелроуз-Парк — переписна місцевість, штат Нью-Йорк